Луцій Корнелій Бальб ():

 Луцій Корнелій Бальб (близько 130 до н. е. — після 72 до н. е.) — батько Луція Корнелія Бальба і Публія Корнелія Бальба
 Луцій Корнелій Бальб (100 до н. е. — після 32 до н. е.) — син Луція Корнелія Бальба, консул-суффект в 40 році до н. е.
 Луцій Корнелій Бальб (близько 75 до н. е. — після 13 до н. е.) — син Публія Корнелія Бальба, проконсул Африки в 21-20 роках до н. е.